L'expression rivière à la Fourche ou rivière de la Fourche peut signifier:

Toponymes

Rivière à la Fourche (rivière Champlain), un affluent de la rivière Champlain, MRC de Les Chenaux, en Mauricie, au Québec.
Rivière à la Fourche (rivière Verte), coulant dans la municipalité de L'Isle-Verte, MRC de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière de la Fourche (rivière du Sud), coulant dans la municipalité d'Armagh, MRC Bellechasse, en Chaudière-Appalaches, au Québec.
Rivière de la Petite Fourche (rivière Dartmouth), un affluent de la rivière Dartmouth, coulant dans la ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
Rivière Petite Fourche (rivière Toupiké), un affluent de la rivière Toupiké, coulant dans Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, MRC Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière de la Petite Fourche (rivière Dartmouth), coulant dans la ville de Gaspé, MRC La Côte-de-Gaspé, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.